Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 2006. És la temporada núm. 57 de la història del Campionat del món de la F1, en la qual continua vigent el Pacte de la Concòrdia.

Escuderies i pilots

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de divuit (18) curses.

S'adjudiquen punts als vuit primers llocs (10, 8, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 2006

Classificació del mundial de pilots del 2006 

(Clau de colors)

2006
Competicions esportives del 2006